Happy Valley-Goose Bay ist eine Kleinstadt (Town) in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador im Osten Labradors. 

Happy Valley-Goose Bay liegt an der Mündung des Churchill River in den Lake Melville, eine Einbuchtung des Atlantischen Ozeans. Die Stadt besitzt den größten Luftwaffenstützpunkt im Nordosten Nordamerikas, die Canadian Forces Base Goose Bay. 

Östlich der Kleinstadt liegt der Akami-Uapishkᵁ-KakKasuak-Mealy-Mountains-Nationalpark.

Geschichte 
Im Sommer 1941 hat Eric Fry, ein Angestellter des Canadian Department of Mines and Resources, im Auftrag der Royal Canadian Air Force ein großes Gebiet am Goose River auserwählt, auf dem ein neuer Luftwaffenstützpunkt errichtet werden sollte. Kurz nachdem die Entscheidung feststand, wurde die Air Base innerhalb von fünf Monaten errichtet. Die Goose Bay Air Base wurde zu einem wichtigen Stützpunkt, wo die Flugzeuge während des Zweiten Weltkriegs eine Zwischenlandung einlegten, um betankt zu werden. 

Die ersten Siedler kamen aus den Küstenregionen von Labrador. Sie wurden von der McNamara Construction Company eingestellt und bauten die Air Base. Für diese Siedler wurde eine Stadt gegründet, die sich ca. 8 km von der Air Base befand. Die Stadt trug ursprünglich den Namen Refugee Cove und wurde 1955 in Happy Valley umbenannt.

Demographie 
Der Zensus im Jahr 2016 ergab für die Gemeinde eine Bevölkerungszahl von 8.109 Einwohnern, nachdem der Zensus im Jahr 2011 für die Gemeinde noch eine Bevölkerungszahl von 7.552 Einwohnern ergab. Die Bevölkerung hat dabei im Vergleich zum letzten Zensus im Jahr 2011 um 7,4 % zugenommen und liegt damit weit über dem Provinzdurchschnitt mit einer Bevölkerungszunahme in Neufundland und Labrador um 1,0 %. Im Zensuszeitraum 2006 bis 2011 hatte die Einwohnerzahl in der Gemeinde, entgegen dem Trend in der Provinz, um 0,3 % abgenommen, während sie im Provinzdurchschnitt um 1,8 % zunahm.

Für den Zensus 2016 wurde für die Gemeinde ein Medianalter von 38,8 Jahren ermittelt. Das Medianalter der Provinz lag 2016 bei 46,0 Jahren. Das Durchschnittsalter lag bei 38,2 Jahren, bzw. bei 43,7 Jahren in der Provinz.
Zum Zensus 2011 wurde für die Gemeinde noch ein Medianalter von 38,0 Jahren ermittelt. Das Medianalter der Provinz lag 2011 bei 44,0 Jahren.

Klimatabelle

Weblinks 
 Website von Happy Valley-Goose Bay

Einzelnachweise 

Ort in Neufundland und Labrador